

Таскала — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Таскала — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Таскалинський район
 Таскалинський сільський округ